

En géographie
 Contre est une commune française de la Somme 
 Contré est une commune française de la Charente-Maritime
 Contres est une commune française de Loir-et-Cher

En sport
 En sport de combat, de préhension ou de percussion, un coup de contre (sport de combat) est une attaque portée dans l'attaque adverse. 
 Dans la plupart des sport de ballon, un contre est l'action de bloquer volontairement ou involontairement la trajectoire du ballon.
Le contre en volley-ball peut s'effectuer à plusieurs simultanément.
Le contre en basket-ball est un geste défensif important.
Un contre est aussi une impropriété de termes pour désigner une contre-attaque.
On peut dire improprement d'une équipe de football qu'elle joue en contre alors qu'elle joue en contre-attaque.
La contre-initiative, en tennis de table.
La contre-prise (sport de combat).

Divers
 Le contre est la pièce de fond d'un tonneau.
 Le Contre (bridge) est une déclaration permettant entre autres d'augmenter l'enjeu.
 La Contrée est une variante de belote.

Voir aussi

Homonymie de toponyme